Linos (Linus) – księżyc planetoidy 22 Kalliope,
 Linos – w mitologii greckiej syn Apollina i Psamate,
 Linos – w mitologii greckiej syn Amfimarosa i jednej z muz, muzyk i poeta,
 Linos – w mitologii greckiej jeden z 50 synów Likaona, władcy Arkadii.

Zobacz też 
 LinOS – dystrybucja GNU/Linuksa
 Linus – strona ujednoznaczniająca